Het ATP-toernooi van Stuttgart 2012 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 9 tot en met 15 juli 2012. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

De titelverdediger in het enkelspel, Juan Carlos Ferrero, was deze editie afwezig. In de enkelspelfinale versloeg de Servier Janko Tipsarević de Argentijn Juan Mónaco. De titelverdedigers in het dubbelspel, Jürgen Melzer & Philipp Petzschner, vormden deze editie geen duo. In de dubbelspelfinale versloeg het Frans/Poolse duo Jérémy Chardy/Łukasz Kubot het Slowaaks/Braziliaanse duo Michal Mertiňák/André Sá.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart